Де́йвид Мо́ррис Ли (; род. 20 января 1931, Рай, Нью-Йорк, США) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1996 году, совместно с Д. Ошеровым и Р. Ричардсоном, «за открытие сверхтекучести гелия-3».

Член Национальной академии наук США (1991) и Американской академии искусств и наук (США), иностранный член Российской академии наук (2003).

Биография 
Ли вырос в городке Рай в Нью-Йорке. Его родители были еврейскими иммигрантами из Англии и Литвы. Ли закончил Гарвардский университет в 1952 году, после чего пошёл служить в армию. Степень магистра он получил в университете Коннектикута, а степень доктора в 1955 году в Йельском университете. В Йельском университете он работал под руководством Г. Фэйрбанка. После Йельского университета он стал профессором в Корнеллском университете, где работает до настоящего времени.

Дейвид Ли женат. У него два сына.

Достижения 
В 1972 году он опубликовал, совместно с профессором Корнуэллского университета Ричардсоном и аспирантом Ошеровым, работу по сверхтекучести изотопа гелия 3He. Он также работал, совместно с Дж. Фридом, над обнаружением волн ядерного спина в спинно-поляризованном газе атомарного водорода. По состоянию на 2006 год его научная группа занимается исследованием твёрдых тел с включениями гелия.

В 1976 году он получил премию имени сэра Фрэнсиса Симона от британского института физики. В 1981 году Ли получил премию Оливера Бакли от американского физического общества, совместно с Д. Ошеровым и Р. Ричардсоном, за работу по сверхтекучести 3He. В 1996 году им же была присуждена Нобелевская премия по физике.

Примечания

Ссылки 
 Д. M. Ли. «Необычные фазы жидкого 3Не». Нобелевская лекция // Успехи физических наук, том 167, выпуск 12, декабрь 1997
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 Страница Дейвида Ли на сайте факультета в Корнеллском университете 
 История открытия сверхтекучести 3He 

Физики США
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Коннектикутского университета
Выпускники Йельского университета
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Иностранные члены РАН
Преподаватели Техасского университета A&M